UV, akronymet henviser til flere artikler:

 Ultraviolet lys – elektromagnetisk stråling som har kortere bølgelængde end synligt lys.
 UV-filter – benyttes i fotografisk sammenhæng.
 UV-lampe – benyttes bl.a. ved ægthedstest af frimærker og pengesedler.
 UV-pen – skriveredskab hvis skrift er usynlig i almindeligt lys, men fluorescerer i ultraviolet lys.
 Universitat de València – spansk universitet.